Medina kan syfta på:

 Medina (djur) – ett släkte av tvåvingar
 Medina (musikgrupp) – en svensk duo
 Hertig av Medina-Sidonia – en spansk titel
 Medina-kvarter – en särskild gammal stadsdel i nordafrikanska och malteiska städer
 Medinakonstitutionen – ett avtal mellan Muhammed och alla de stora stammarna runt Yathrib

Personer
 Medina (sångare) (född 1982), dansk dance-, R&B-, hiphop-sångerska och låtskrivare

 Albert Médina (1920–2009), fransk skådespelare och komiker
 Alberto Medina (född 1983), mexikansk fotbollsspelare
 Anabel Medina Garrigues (född 1982), spansk tennisspelare
 Chris Medina (född 1983), amerikansk sångare
 John Medina, amerikansk molekylärbiolog
 Jorge Medina Estévez (född 1926), chilensk kardinal i romersk-katolska kyrkan
 José Toribio Medina (1852–1930), chilensk bibliograf
 Lina Medina(född 1933), peruansk, yngsta bekräftade modern i modern tid
 Manuela Medina (1780–1822), mexikansk frihetshjältinna
 Maria Medina Coeli (1764–1846), italiensk medicinsk forskare
 Nacor Medina Perez (född 1988), spansk-svensk handbollsspelare
 Nicolás Medina (född 1987), chilensk fotbollsspelare
 Ramón Medina Bello (född 1966), argentinsk fotbollsspelare
 Sandra Medina (född 1979), svensk skådespelare, dansare och koreograf

Geografi

Antarktis 

 Mount Medina, 
 Nunatak Medina,

Australien 

 Medina (del av en befolkad plats), Western Australia, Kwinana,

Brasilien 

 Medina (kommun i Brasilien, Minas Gerais, lat -16,30, long -41,54), 
 Medina (ort i Brasilien, Minas Gerais, Medina),

Colombia 

 Medina (kommun i Colombia, Cundinamarca, lat 4,50, long -73,33), 
 Medina (ort i Colombia, Cundinamarca, lat 4,51, long -73,35),

Filippinerna 

 Medina (Misamis Oriental), ort och kommun, Norra Mindanao, Province of Misamis Oriental,

Mexiko 

 Medina, León, ort, 
 Medina, San José Iturbide, ort,

Saudiarabien 

 Al-Madinah –provins, 
 Medina – provinshuvudstad, Al-Madinah,

Spanien 

 Medina de Pomar, ort och kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Medina del Campo, ort och kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Medina de Ríoseco, ort och kommun,  Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Medina Sidonia, ort och kommun, Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Medina de las Torres, ort och kommun, Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Villaverde de Medina, ort och kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid,

Storbritannien 

 River Medina – ett vattendrag i grevskapet Isle of Wight
 Borough of Medina

USA 

 Medina, New York, Orleans County, 
 Medina, Ohio, countyhuvudort, Medina County,

Se även
 Medina County

Se även
 Alfonso Medina
 Alto de Medina
 Río Medina

Robotskapade Filippinernaförgreningar